Sacem est un acronyme pouvant désigner :
 la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
 le Système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance, un système embarqué automatique de contrôle de la vitesse des trains utilisé sur la ligne A du RER d'Île-de-France.

Homonymie d'acronyme